Андрей Андреевич Шемшурин (5 мая 1926, Москва, СССР — 1989 (???)) — советский сценарист.

Биография 
Родился 5 мая 1926 года в Москве. После окончания средней школы поступил в один из техникумов, а после его окончания работал на заводе. В 1944 году поступил на сценарный факультет ВГИКа, который он окончил в 1949 году и с тех пор стал писать сценарии исключительно к мультипликационным фильмам, также написал несколько сценариев к художественным фильмам. 

Скончался предположительно в 1989 году.

Личная жизнь 
Андрей Шемшурин был женат, сын — Алексей Шемшурин, ныне проживающий в Москве.

Фильмография

Сценарист 
 1953 — Ворона и лисица, Кукушка и петух
 1958 — Огонёк в горах
 1963 — Большой Фитиль
 1969 — Сердце Бонивура
 1970 — Мир хижинам — война дворцам
 1972 — Последнее дело комиссара Берлаха

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография .
 Подробная биография .

Сценаристы СССР
Выпускники сценарного факультета ВГИКа